Halfdan o Halvdan, es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga. Gwyn Jones teoriza sobre el significado de Halfdan, derivado de Half-Dane, que implicaba a la dinastía skjöldung y cuyo origen era medio danesa y otra mitad ajena a Dinamarca.

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Halvdan Frodesson, rey vikingo de Selandia durante la Era de Vendel (siglo VI).
 Halfdan Haleg, príncipe de Noruega, hijo de Harald I de Noruega.
 Halfdan el Negro, caudillo vikingo y padre de Harald I de Noruega.
 Halfdan Sigurdsson, caudillo vikingo, lendmann y consejero de varios reyes noruegos.
 Halfdan Ragnarsson, caudillo vikingo, hijo del legendario Ragnar Lodbrok.
 Halfdan (Vikingo), caudillo vikingo de Dinamarca en la corte de Carlomagno.
 Halfdan de Dublín, monarca vikingo del reino de Dublín.
 Halfdan Hvitbeinn, rey vikingo de Noruega, siglo VIII.
 Halfdan el Amable, rey vikingo de Romerike.
 Halfdan el Valiente, semilegendario rey noruego, padre de Ivar Vidfamne.
 Halfdan Guldtand, rey vikingo de Solør.
 Halfdan el Viejo, rey vikingo de Ringerike.
 Halfdan Haraldsson el Blanco, príncipe de Noruega, hijo de Harald I de Noruega.
 Halfdan Haraldsson el Negro, príncipe de Noruega, hijo de Harald I de Noruega.
 Halfdan de Northumbria, caudillo vikingo en Inglaterra.
 Hvitsärk, ver Halfdan Ragnarsson.

Sagas nórdicas 
 Hálfdanar saga Eysteinssonar, saga nórdica sobre el vikingo Halfdan Eysteinsson.
 Hálfdanar saga Brönufóstra, saga nórdica.

Personajes históricos 
 Hálfdan Sæmundsson, caudillo y goði de la Mancomunidad Islandesa (siglo XIII).

Artistas 
 Halfdan Egedius, dibujante y pintor noruego (siglo XIX).
 Halfdan Kjerulf, compositor noruego (siglo XIX).
 Halvdan, vikingo y maestro cantero erilaz (siglo XI).

Referencias 

Nombres escandinavos